

Geografia 
 Montaña Tamia – vulcano della provincia di Las Palmas al centro dell'isola di Lanzarote, nelle Canarie

Musica 
 Tamia – album della cantante canadese Tamia del 1998

Persone 
 Tamia, all'anagrafe Tamia Valmont (1947) – cantante e compositrice francese
 Tamia, all'anagrafe Tamia Marie Washington (1975) – cantante canadese

Zoologia 
 Tamia –  genere di Sciuridi, scoiattoli striati

Pagine correlate 
 Tamias